Carabus — подрод жуков из семейства жужелиц.

Классификация 
 Вид: Carabus arcensis (Синонимы:  Carabus arvensis Herbst, 1784, Carabus austriae Sokolar, 1907, Carabus seileri Heer, 1837)
 Подвид: Carabus arcensis arcensis 
 Подвид: Carabus arcensis baschkiricus  
 Подвид: Carabus arcensis carpathus
 Подвид: Carabus arcensis conciliator
 Подвид: Carabus arcensis costalis
 Подвид: Carabus arcensis faldermanni
 Подвид: Carabus arcensis germaniae
 Подвид: Carabus arcensis hokkaidoensis
 Подвид: Carabus arcensis noricus 
 Подвид: Carabus arcensis sylvaticus
 Подвид: Carabus arcensis venetianus
 Вид: Carabus baschkiricus — Жужелица башкирская
 Вид: Carabus corticalis
 Вид: Carabus deyrolei
 Вид: Carabus duarius
 Вид: Carabus granulatus — Жужелица зернистая
 Подвид: Carabus granulatus aetolicus 
 Подвид: Carabus granulatus calabricus
 Подвид: Carabus granulatus corticalis
 Подвид: Carabus granulatus crimeensis 
 Подвид: Carabus granulatus duarius 
 Подвид: Carabus granulatus granulatus 
 Подвид: Carabus granulatus hibernicus
 Подвид: Carabus granulatus interstitialis  
 Подвид: Carabus granulatus leander 
 Подвид: Carabus granulatus telluris 
 Подвид: Carabus granulatus yezoensis
 Вид: Carabus hokkaidoensis
 Вид: Carabus interstitialis
 Вид: Carabus leander
 Вид: Carabus menetriesi — Жужелица Минетрие
 Подвид: Carabus menetriesi menetriesi 
 Подвид: Carabus menetriesi pacholei 
 Подвид: Carabus menetriesi pseudogranulatus
 Вид: Carabus pacholei
 Вид: Carabus sculpturatus
 Вид: Carabus sylvaticus
 Вид: Carabus vanvolxemi
 Вид: Carabus venetianus
 Вид: Carabus yezoensis
 Подрод: Eucarabus Géhin, 1885
 Вид: Carabus arrogans
 Вид: Carabus arvensis
 Вид: Carabus carpathicus
 Вид: Carabus catenulatus
 Подвид: Carabus catenulatus catenulatus 
 Подвид: Carabus catenulatus fontanellae 
 Вид: Carabus conciliator
 Вид: Carabus cumanus
 Вид: Carabus faldermanni — Жужельца Фальдермана
 Вид: Carabus fastuosus
 Вид: Carabus fontanellae
 Вид: Carabus italicus — Жужелица итальянская
 Вид: Carabus nagyagensis
 Подвид: Carabus italicus italicus 
 Подвид: Carabus italicus rostagnoi 
 Вид: Carabus obsoletus
 Подвид: Carabus obsoletus carpathicus
 Подвид: Carabus obsoletus fossulifer
 Подвид: Carabus obsoletus nagyagensis
 Подвид: Carabus obsoletus obsoletus
 Подвид: Carabus obsoletus prunneri
 Подвид: Carabus obsoletus uhligi
 Вид: Carabus parreyssi
 Подвид: Carabus parreyssi parreyssi
 Подвид: Carabus parreyssi plassensis
 Вид: Carabus plassensis
 Вид: Carabus rhilensis
 Вид: Carabus rostagnoi
 Вид: Carabus stscheglowi
 Вид: Carabus ulrichii (Синонимы: Carabus planitiae Csiki, 1929, Carabus ulrichii Germar, 1824, Eucarabus ulrichii)
 Подвид: Carabus ullrichii arrogans 
 Подвид: Carabus ullrichii fastuosus
 Подвид: Carabus ullrichii rhilensis
 Подвид: Carabus ullrichii ullrichii

Ссылки 
Ground beetles of the genus Carabus (Carabidae): atlas of beetles of Russia 
Updated checklist of the genus Carabus (includes all Carabus-species and subspecies described before 2004) by Boleslav Brezina, 2003 

 

Карабусы